Антунгила может означать:

 Антунгила (бухта) — бухта на Мадагаскаре.
  — род сенокосцев в семействе Triaenonychidae в подотряде Laniatores.